Motorový vůz 711 srbských železnic je diesel-motorový vůz, který je v provozu od roku 2011. Vlak je ruské výroby (ze závodu Metrovagonmaš) a mezi místními v Srbsku má přezdívku Ruskinja. Na počátku 21. století tento motorový vůz nahrazoval na lokálních a neelektrizovaných tratí postupně dosluhující šinobusy jugoslávské výroby. V Rusku je označován jako DP-S (rusky Дизель-Поезд для Сербии) a vznikl modernizací staršího příměstského vlaku RA-2. Závodní označení vlaku je 750.25.

Charakteristika 
Vlak má maximální cestovní rychlost 120 km/h, kapacitu 120 míst k sezení, 126 míst k sezení, je klimatizován a uzpůsoben i pro cestování osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Vlak byl navržen speciálně pro potřeby srbských železnic.

Cena za jednu jednotku se pohybuje okolo 3,4 milionů CHF.

Historie 
Společnost Železnice Srbije a ruský závod Metrovagonmaš podepsaly dohodu o nákupu 12 nových osobních vlaků na základě půjčky mezinárodní železniční banky Eurofima v hodnotě 43 milionů CHF. Den před srbským dnem železničářů v září 2011 byl poté první dodaný vlak představen veřejnosti. Do pravidelného provozu byl první vlak nasazen na trati Bělehrad–Vršac dne 6. března 2012 a v průběhu roku 2012 i 2013 se objevil na více tratích po celé zemi. 

Do roku 2015 bylo Srbsku dodáno celkem 12 těchto vlaků a do roku 2017 se jejich počet zvýšil na 38. Půjčku na nákup dalších vlaků ve výši 100 milionů USD zajistila ruská strana; dne 14. října 2014 podepsali vzájemnou smlouvu o druhé vlně dodávek vlaků prezidenti obou zemí, Tomislav Nikolić a Vladimir Putin. 

Vzhledem k tomu, že Srbsko je prvním uživatelem těchto vlaků, začalo docházet k jejich častým poruchám. Nepříliš dobře otestovaný vlak, se kterým nemají srbští technici příliš zkušeností, tak začal být v některých případech stahován z provozu a množily se potřeby jeho případných oprav. 

Na začátku roku 2017 vyvolal diplomatický skandál vlak tohoto typu v barvách srbské vlajky a se sloganem Kosovo je Srbsko (srbsky Косово је Србија) provedeným 21 jazycích. Uvnitř byl vlak dekorován obrazy středověkých klášterů, které se nacházejí na území Kosova. Vlak měl zahájit pravidelný provoz do Kosovské Mitrovice z Bělehradu, ale po napjaté situaci ve vztazích mezi srbskou a kosovskou vládou bylo rozhodnuto, že na území Kosova vyslán nebude. Vlak byl slavnostně vypraven z bělehradského hlavního nádraží dne 14. ledna 2017. Tehdejší kosovský premiér se k vlaku vyjádřil, že za žádnou cenu nesmí přijet na území Kosova a obával se nepokojů, které by mohl tento vlak mezi srbským obyvatelstvem v Kosovu vyvolat. Poté, co byly zveřejněny záběry podminování tratě se srbský premiér Aleksandar Vučić rozhodl vlak na základě vlastního rozhodnutí zastavit. Kosovská policie následně provedla druhý den kontrolu trati a žádné výbušniny na kosovském úseku trati nenašla.

Vlak byl následně nasazen na vnitrostátních tratích na území centrálního Srbska. Do Kosovské Mitrovice začaly následně jezdit vlaky stejného typu, ale již bez nacionalistických polepů.

Reference

Externí odkazy 
 

Motorové vozy
Železniční doprava v Srbsku
Kolejová vozidla vyráběná od roku 2011
Metrovagonmaš